Дэ́вид Бра́йан (Д. Б.) Ву́дсайд (, род. 25 июля 1969, Джамейка, Куинс, Нью-Йорк) — американский актёр.

Вудсайд наиболее известен по роли начальника штаба Белого дома (позже президента) Уэйна Палмера в телесериале «24 часа». Среди его других ролей выделяются телесериалы «Баффи — истребительница вампиров» (Робин Вуд), «Родители» (доктор Джо Престидж), «Форс-мажоры» (Джефф Малоун) и «Люцифер» (Аменадиэль).

Ранняя жизнь и образование 
Вудсайд родился в Джамейке, Куинс, Нью-Йорк. Он учился в средней школе Роя К. Кетчама и получил диплом бакалавра в Университете Олбани. Вудсайд окончил школу актёрского мастерства Йельского университета.

Личная жизнь 
В 2006—2010 годах Вудсайд встречался с актрисой Голден Брукс. У бывшей пары есть дочь Дакота, которая родилась в сентябре 2009 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Роя К. Кетчэма
Выпускники Йельской школы драмы
Выпускники Нью-Йоркской киноакадемии
Киноактёры США